Шохма:

Реки
 Шохма (приток Луха)
 Шохма (приток Ингиря)
 Малая Шохма